CGCG 499-54 може да означава -{NGC}- објекте дубоког неба:
 NGC 6
 NGC 20